Нюї́-Сен-Жорж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 22 км на південь від Діжона. Відомий центр виноградарства та торгівлі бургундськими винами. Тут проводиться щорічний аукціон бургунських вин з виноградника місцевого госпісу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2550 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі уродженці 
Фелікс Тіссеран (1845-1896) — французький астроном

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Нюї-Сен-Жорж на сайті французького Національного інституту географії
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Нюї-Сен-Жорж
 Сайт об'єднання муніципалітетів Нюї-Сен-Жорж
 [ Розташування муніципалітету Нюї-Сен-Жорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор